René Peters (Dudelange, 15 de junho de 1981) é um futebolista luxemburguês que atua como meio-campista. Atualmente joga pelo US Hostert.

Carreira 
Depois de jogar nas divisões de base do US Tétange, Peters profissionalizou-se em 1999, no Standard de Liège, porém não chegou a disputar nenhum jogo oficial. Mesma situação foi vivida no Créteil-Lusitanos, onde esteve entre 2000 e 2001. Após deixar o clube francês, fez carreira em seu país natal.

O clube em que mais jogou foi o Swift Hesperange, entre 2001 e 2008 (176 partidas e 13 gols). Passou também por Jeunesse d'Esch (duas passagens), RM Hamm Benfica, Grevenmacher e US Hostert, onde atua desde 2017.

Seleção Luxemburguesa
Entre 2000 e 2013, Peters foi convocado para jogar pela Seleção Luxemburguesa. A estreia do meio-campista pelos D'Roud Leiwen foi num amistoso contra a Estônia.

Com 93 jogos oficiais pela seleção, tendo feito 4 gols (2 em amistosos e 2 pelas eliminatórias das Copas de 2002 e 2010), é o terceiro jogador que mais disputou jogos por Luxemburgo - superado apenas por Mario Mutsch (101) e Jeff Strasser (93). A despedida de Peters da equipe foi contra Portugal, em partida válida pelo Grupo F das eliminatórias da Copa de 2014, não evitando a derrota por 3 a 0.

Ligações externas 

Naturais de Dudelange
Futebolistas de Luxemburgo
Futebolistas do Standard de Liège
Futebolistas da Union Sportive Créteil-Lusitanos